Mitternacht bezeichnet:
 Mitternacht, den Tageszeitpunkt des tiefsten Standes der Sonne
 die Himmelsrichtung Norden
 eine in der sphärischen Astronomie bezeichnete Weltgegend

Kultur:
 Mitternacht (Dean Koontz), einen Roman
 Mitternacht (1918), deutscher Stummfilm
 Mitternacht (E-Nomine-Lied), Lied von E Nomine aus dem Jahr 2001
 Mitternacht (Vanessa-Mai-Lied), Leid von Vanessa Mai aus dem Jahr 2021

Personennamen:
 Johann Sebastian Mitternacht (1613–1679), Dichter 

Siehe auch
 Mezzanotte
 Midnight
 Mittnacht
 Nach Mitternacht